Эрик Моралес (; , Тихуана, Нижняя Калифорния, Мексика) — мексиканский боксёр-профессионал, выступавший в легчайшей и полулёгкой весовых категориях. Чемпион мира во 2-й легчайшей (версия WBC, 1997—2000; версия WBO, 2000), полулёгкой (версия WBC, 2001—2002 и 2002—2003) и 2-й полулёгкой (версия WBC, 2004) весовых категориях. В целом, победил 18 боксёров за титул чемпиона мира в трех весовых категориях.

Любительская карьера

Профессиональная карьера 
Дебютировал в марте 1993 года.

В сентябре 1997 года нокаутировал чемпиона мира во 2-м легчайшем весе по версии WBC Дэниела Сарагосу.

В сентябре 1998 года нокаутировал Джуниора Джонса.

В феврале 2000 года Моралес победил раздельным решением судей Марко Антонио Барреру.

2 сентября 2000  Эрик Моралес —  Кевин Келли 

 Место проведения:  Дон Хэскинс Центр, Эль-Пасо, Техас, США
 Результат: Победа Моралеса техническим нокаутом в 7-м раунде в 12-раундовом бою
 Статус: Чемпионский бой за временный титул WBC в полулёгком весе
 Рефери: Лоуренс Коул
 Счет судей: Роберт Гонсалес (60—52), Джерри Рот (60—53), Пабло Скарко (59—54) — все в пользу Моралеса; по данным HBO имя Скаро — Пабло, по данным BoxRec — Паоло
 Время: 2:30
 Вес: Моралес 57,15 кг; Келли 57,20 кг
 Трансляция: HBO
 Счёт неофициального судьи: Харольд Ледерман (60-53 Моралес)

В сентябре 2000 года состоялся бой за временный титул WBC в полулёгком весе между Эриком Моралесом и Кевином Келли. Полноценный чемпион Гути Эспадес был травмирован. В середине 5-го раунда Моралес прижал противника к канатам и провёл двойку в челюсть. Затем мексиканец выбросил правый кросс в корпус, левый кросс в голову и правый хук в челюсть. Келли упал на настил. Он поднялся на счет 7. Моралес попытался добить противника, но безуспешно — Келли смог отбегаться. В середине 7-го раунда мексиканец начал безостановочно бомбить хуками челюсть противника. Келли зашатался и в итоге рухнул на канвас. Он поднялся на счет 9. Моралес кинулся его добивать. Американец начал спасаться. Он прижался к канатам и стал принимать удары на блок. В конце раунда Моралес провёл левый хук в голову, затем правый и ещё два подряд левых. Келли немного зашатался, и тут рефери встал между противниками и прекратил поединок. Американец был недоволен остановкой.

В феврале 2001 года Моралес победил чемпиона мира в полулёгком весе по версии WBC Гути Эспадаса младшего.

В июне 2002 года в реванше Марко Антонио Баррера победил Эрика Моралеса. После этого боя Моралес поднялся в полулёгкий вес.

В ноябре 2002 года в бою за вакантный титул WBC в полулёгком весе Моралес победил Поли Айялу.

В феврале 2004 года Моралес победил чемпиона мира в полулёгком весе по версии WBC Хесуса Чавеса.

В июле 2004 года он победил Карлоса Эрнандеса.

В ноябре 2004 года Моралес в 3-й раз встретился с Марко Антонио Баррерой. Решением большинства судей Баррера победил.

19 марта 2005  Мэнни Пакьяо —  Эрик Моралес 

 Место проведения:  Эм-Джи-Эм Гранд, Лас-Вегас, Невада, США
 Результат: Победа Моралеса единогласным решением в 12-раундовом бою
 Статус: Рейтинговый бой
 Рефери: Джо Кортес
 Счет судей: Пол Смит (113—115), Дэйв Моретти (113—115), Чак Джиампа (113—115) — все в пользу Моралеса
 Вес: Пакьяо 58,70 кг; Моралес 59,00 кг
 Трансляция: HBO PPV
 Счёт неофициального судьи: Харольд Ледерман (112—116 Моралес)

В марте 2005 года Эрик Моралес встретился с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Бой был открытым и получился очень зрелищным. В середине 5-го раунда произошло столкновение головами, в результате чего филиппинец получил рассечение над левым глазом. Рефери приостановил бой и вызвал врача. Доктор осмотрел боксёра и разрешил продолжить бой. По окончании поединка судьи единогласным близким решением объявили победителем Моралеса.

В сентябре 2005 года мексиканец неожиданно проиграл Захиру Рахиму.

21 января 2006  Мэнни Пакьяо —  Эрик Моралес (2-й бой) 

 Место проведения:  Томас энд Мэк Центр, Лас-Вегас, Невада, США
 Результат: Победа Пакьяо техническим нокаутом в 10-м раунде в 12-раундовом бою
 Статус: Отборочный бой за титул WBC во 2-м полулёгком весе
 Рефери: Кенни Бейлесс
 Счет судей: Джерри Рот (87—84), Дэйв Моретти (86—85), Пол Смит (87—84) — все в пользу Пакьяо
 Время: 2:33
 Вес: Пакьяо 58,30 кг; Моралес 59,00 кг
 Трансляция: HBO PPV
 Счёт неофициального судьи: Харольд Ледерман (86—85 Пакьяо)

В январе 2006 года состоялся реванш между Эриком Моралесом и Мэнни Пакьяо. В конце 10-го раунда Пакьяо провёл левый кросс в голову, и Моралес упал на канвас. Он с трудом встал на счёт 9. Пакьяо сразу же выбросил серию ударов в голову, после которых Моралес во 2-й раз упал. На этот раз рефери считать не стал и сразу же остановил бой. Моралес не спорил.

18 ноября 2006  Мэнни Пакьяо —  Эрик Моралес (3-й бой) 

 Место проведения:  Томас энд Мэк Центр, Лас-Вегас, Невада, США
 Результат: Победа Пакьяо нокаутом в 3-м раунде в 12-раундовом бою
 Статус: Рейтинговый бой
 Рефери: Вик Дракулич
 Время: 2:57
 Вес: Пакьяо 58,50 кг; Моралес 58,50 кг
 Трансляция: HBO PPV
 Счёт неофициального судьи: Харольд Ледерман (20-17 Пакьяо)

В ноябре 2006 года состоялся 3-й бой между Эриком Моралесом и Мэнни Пакьяо. В середине 2-го раунда Моралес пошёл в атаку и пропустил встречный правый хук в челюсть, после чего опустился на колено. Он сразу же поднялся. Пакьяо не стал форсировать события. Последние 10 секунд раунда прошли в жёстком размене. В середине 3-го раунда Пакьяо выбросил короткий правый хук в челюсть. Моралес пошатнулся. Пакьяо зажал его у канатов и выбросил несколько серий в голову. Моралес смог уйти от канатов и спиной пошёл через весь ринг. Пакьяо провёл серию в голову, а затем выбросил левый хук в челюсть. Моралес упал. Он поднялся. Пакьяо кинулся его добивать, но Моралес принялся контратаковать. Оба пошли в размен, в котором больше преуспел филиппинец. Вскоре мексиканец перестал отвечать на удары и лишь пытался уходить от атак Пакьяо. Он вновь пошёл спиной через ринг. Пакьяо правым кроссом пробил ему прямо в челюсть. Моралес сел на канвас. Затем, слегка покачав головой, он поднялся. Рефери к тому времени уже досчитал до 10 и остановил бой.

4 августа 2007  Дэвид Диас —  Эрик Моралес 
 Место проведения:  Allstate Arena, Роузмонт, Иллинойс, США
 Результат: Победа Диаса единогласным решением в 12-раундовом бою
 Статус: Чемпионский бой за титул WBC в лёгком весе (1-я защита Диаса)
 Рефери: Бенджи Эстевес мл.
 Счет судей: Хеминио Куэвас Коллацо 114—113; Роберт Хекко 115—113; Нобуаки Уратани 115—112 — Все в пользу Диаса
 Вес: Диас 60,70 кг; Моралес 61,20 кг
 Трансляция: Top Rank
В августе 2007 года Моралес поднялся в лёгкий вес и встретился с обладателем титула WBC Дэвидом Диасом. С первых секунд боя Диас набросился на противника, но неожиданно пропустил удар правой Моралеса и оказался на полу. Дальнейшие раунды проходили в обоюдных обменах. Диас выступал агрессором, но Морелесу хорошо удавалось работать на контратаках. К концу 6-го раунда правый глаз Дэвида был практически закрыт гематомой. Тем не менее, Диас очень хорошо провёл 7-й раунд, когда смог запереть Моралеса у канатов. Аналогичная ситуация повторилась в следующем раунде. Моралес провёл большую часть 9-го раунда в центре ринга и неплохо выглядел в 10-й и 11-й трехминутках. На 12-й раунд Диас вышел как на свой последний раунд в жизни. По окончании поединка судьи единогласно с небольшим перевесом отдали предпочтение действующему чемпиону: 114—113, 115—112, 115—113. Таким образом, Моралесу не удалась его попытка стать первым мексиканцем, который становился обладателем титула чемпиона мира в четырёх весовых категориях. После боя Морелес объявил о завершении своей боксёрской карьеры.

27 марта 2010  Эрик Моралес —  Хосе Альфаро 
 Место проведения:  Arena Monterrey, Монтеррей, Нуэво-Леон, Мексика
 Результат: Победа Моралеса единогласным решением в 12-раундовом бою
 Статус: Чемпионский бой за вакантный интернациональный титул WBC в полусреднем весе
 Рефери: Джон Шорл
 Счет судей: Хосе Хуан Герра 117—111; Мигель Акуна 116—112; Дэвид Мендоза 116—112 — Все в пользу Моралеса
 Вес: Моралес 66,70 кг; Альфаро 66,70 кг
 Трансляция: 5+ (мексиканский канал)
В конце 2009 года Эрик Моралес заявил о своем возвращении в бокс. В марте 2010 года состоялся его бой с никарагуанцем Хосе Альфаро. Бой проходил в полусреднем весе, на кону стоял вакантный интернациональный титул WBC. Поединок прошёл в лучших традициях прежнего Моралеса, который шёл в постоянные размены с Альфаро, пропуская и нанося множество ударов. По итогам 12-ти раундов все судьи отдали предпочтение Моралесу: 117—111 и дважды 116—112.

11 сентября 2010  Эрик Моралес —  Вилли Лаймонд 
 Место проведения:  Monumental Plaza de Toros, Мехико, Мексика
 Результат: Победа Моралеса нокаутом в 6-м раунде в 12-раундовом бою
 Статус: Чемпионский бой за вакантный Серебряный титул WBC в 1-м полусреднем весе
 Рефери: Джей Нейди
 Время: 2:46
 Вес: Моралес 64,90 кг; Альфаро 64,90 кг
 Трансляция:
В сентябре 2010 года Моралес вышел на ринг против британца Вилли Лаймонда. В первых раундах Эрик выглядел не самым лучшим образом, но потом освоился и в 6-м раунде трижды отправлял соперника на канвас ударами в туловище. Когда шотландец, скорчившись от боли, в третий раз за раунд опустился на канвас после левого крюка в область печени, рефери остановил бой без отсчета.

18 декабря 2010  Эрик Моралес —  Франсиско Лоренсо 
 Место проведения:  Caliente Racetrack, Тихуана, Нижняя Калифорния, Мексика
 Результат: Победа Моралеса единогласным решением в 12-раундовом бою
 Статус: Чемпионский бой за Серебряный титул WBC в 1-м полусреднем весе
 Рефери: Лу Морет
 Счет судей: Рауль Каис ст. 116—111; Зак Янг 115—112; Рауль Каис мл. 114—113 — Все в пользу Моралеса
 Вес: Моралес 63,50 кг; Лоренсо 62,90 кг
 Трансляция:
В декабре 2010 года Моралес встретился с доминиканцем Франсиско Лоренсо. В течение боя Моралес наносил более тяжелые удары. Лоренсо, несмотря на то, что уступал Моралесу в росте и размахе рук, работал весь бой первым номером и старался навязать размены ударами. В 5-м раунде Франсиско побывал в нокдауне, но при этом не был потрясен. К финальным раундам боксёры на радость зрителям перешли в открытое выяснение отношений. Итоговый счет судей: 116—111, 114—113 и 115—112 в пользу Моралеса.

9 апреля 2011  Эрик Моралес —  Маркос Рене Майдана 
 Место проведения:  Эм-Джи-Эм Гранд, Лас-Вегас, Невада, США
 Результат: Победа Майданы решением большинства в 12-раундовом бою
 Статус: Чемпионский бой за временный титул WBA в 1-м полусреднем весе
 Рефери: Тони Уикс
 Счёт судей: Ричард Хоук 114—114; Джерри Рот 116—112 — Майдана; Адалаид Берд 116—112 — Майдана
 Вес: Моралес 63,50 кг; Майдана 63,50 кг
 Трансляция: HBO PPV
В апреле 2011 года Моралес вышел на ринг против известного аргентинского панчера Маркоса Рене Майданы. На кону стоял временный титул WBA в 1-м полусреднем весе. В 1-м раунде Моралес получил серьёзное рассечение на правом глазу, который ещё до гонга был почти закрыт отеком. Во 2-м раунде Эрик потряс Маркоса, но на фоне доминирования аргетинца этого было очень мало. 3-й раунд рубки ушёл Эрику, несколько разогревшемуся и наловчившемуся использовать в свою пользу «размашистость» визави. 4-й раунд был равным, но отошёл Майдане за счёт количества. Но уже в 5-й трёхминутке Моралес показал былой класс, красиво взяв его в рубке за счёт гораздо лучшей техники и, как следствие, аккуратности с ударами. 6-й и 7-й раунды были равными: Майдана брал за счёт навалы, Моралес же был более скупым, но точным. Но уже в 8-м раунде Эрик сильно потряс уставшего оппонента хуком слева, деклассируя Майдану по всем параметрам. 9-й раунд снова был равным — Майдана восстановился и выровнял бой. В 10-м раунде Моралес бил уставшего аргентинца практически на выбор, но в конце пропустил серьёзную атаку, и 11-й раунд провёл на отдыхе, отдав его сумбурно атакующему Майдане. 12-й раунд был рубкой на встречных курсах. Формальный счет судей оказался таким: 114—114 и 116—112 (дважды) в пользу Майданы. Моралес заявил после боя, что категорически не согласен с официальным вердиктом.

17 сентября 2011  Эрик Моралес —  Пабло Сесар Кано 
 Место проведения:  Эм-Джи-Эм Гранд, Лас-Вегас, Невада, США
 Результат: Победа Моралеса техническим нокаутом после 10-го раунда в 12-раундовом бою
 Статус: Чемпионский бой за вакантный титул WBC в 1-м полусреднем весе
 Рефери: Кенни Бэйлесс
 Время: 3:00
 Вес: Моралес 63,50 кг; Кано 63,50 кг
 Трансляция: HBO PPV
В сентябре 2011 года Моралес должен был сразиться с аргентинцем Лукасом Мартином Маттиссе за вакантный титул WBC в 1-м полусреднем весе, однако во время подготовки к бою Маттиссе получил травму и за неделю до боя ему была найдена замена в лице молодого мексиканца Пабло Сесара Кано. Первые два раунда за счёт большей точности в работе джебом и преимущества в скорости взял Кано, но уже в 3-й трехминутке Эрик пристрелялся, а 4-ю потратил на то, чтобы авторитетно гонять уже «посеченного» и пару раз потрясённого оверхэндами Кано по рингу. В 5-м раунде гораздо более быстрый Кано выравнял ситуацию, даже потряс ветерана, хотя поединок в стиле открытой драки чаще был на руку Моралесу, а 6-й раунд снова остался за Эриком, оказавшимся более точным в работе передней рукой. 7-й временной отрезок опять ушёл наседающему на «старика» Пабло Сесару, 8-й и 9-й — очень уверенно — Моралесу, не единожды отбрасывавшему голову соперника коронным правым кроссом. Гематома и «сечка» на левом глазу Кано ухудшались с каждым раундом, и после избиения, которое учинил Пабло Сесару ветеран в 10-м раунде, угол Кано по настоянию доктора остановил поединок. Победа Моралеса техническим нокаутом в 10-м раунде принесла ему историческое достижение: титул в 4-й весовой категории. Поединок проходил в рамках шоу, организованного телеканалом HBO, главным событием которого был бой Флойд Мейвезер — Виктор Ортис.

24 марта 2012  Эрик Моралес —  Дэнни Гарсия 
 Место проведения:  Reliant Arena, Хьюстон, Техас, США
 Результат: Победа Гарсии единогласным решением в 12-раундовом бою
 Статус: Чемпионский бой за вакантный титул WBC в 1-м полусреднем весе
 Рефери: Лоуренс Коул
 Счет судей: Орен Шелленбергер 117—110; Марк Грин 116—112; Сэмюэл Конде Лопес 118—109 — Все в пользу Гарсии
 Вес: Моралес 64,40; Гарсия 63,30
 Трансляция: HBO
В марте 2012 года Моралес встретился с обязательным претендентом американцем Дэнни Гарсией. На взвешивании перед боем Моралес не смог уложиться в рамки 1-го полусреднего веса и был лишён принадлежащего ему титула WBC, который стал вакантным и был поставлен на кон в этом бою только для Гарсии. Первые 8 раундов получились конкурентными. Моралесу удавалось работать на контратаках, а Гарсии наносить более тяжёлые удары и больше попадать. Но в финальной части противостояния лидер вырисовался уже четко: в 11-м раунде Гарсии удалось вытянуть Моралеса в размен и, проведя несколько точных левых боковых, отправить его в нокдаун. Эрик продержался до конца раунда, но финальную трехминутку тоже отдал сопернику. Заслуженность победы Дэнни никем не оспаривалась: 116—112, 117—110 и 118—109. Дэнни Гарсия стал новым чемпионом мира в 1-м полусреднем весе.

20 октября 2012  Дэнни Гарсия —  Эрик Моралес (2-й бой) 
 Место проведения:  Barclays Center, Бруклин, Нью-Йорк, Нью-Йорк (штат), США
 Результат: Победа Гарсии нокаутом в 4-м раунде в 12-раундовом бою
 Статус: Чемпионский бой за титул WBC в 1-м полусреднем весе (2-я защита Гарсии); чемпионский бой за «супертитул» WBA в 1-м полусреднем весе (1-я защита Гарсии)
 Рефери: Бенджи Эстевес
 Время: 1:23
 Вес: Гарсия 63,40 кг; Моралес 63,20 кг
 Трансляция: Showtime
В октябре 2012 года состоялся реванш между Эриком Моралесом и Дэнни Гарсией. После двух равных стартовых раундов, в конце 3-й трехминутки Гарсии удалось потрясти Моралеса попаданием справа, но гонг не позволил чемпиону развить преимущество. Однако, за время минутного перерыва Эрик так и не успел полностью восстановиться, и в 4-м раунде Дэнни удалось провести убойный левый боковой, отправивший Моралеса в нокаут.

См. также 
 Список чемпионов мира по боксу в нескольких весовых категориях

Примечания 

Эрик Моралес собирается вернуться в марте 2010, чтобы сразиться против Хосе Альфаро

Ссылки 
 

Боксёры Мексики
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры второй легчайшей весовой категории
Боксёры полулёгкой весовой категории
Боксёры второй полулёгкой весовой категории
Боксёры лёгкой весовой категории
Чемпионы Всемирного боксёрского совета
Чемпионы Всемирной боксёрской организации
Чемпионы Международной боксёрской федерации
Члены Международного зала боксёрской славы